Dajt, bepaalde vorm Dajti, kan verwijzen naar:

 Dajt (berg), een berg in het district Tirana in de Albanese prefectuur Tirana
 Nationaal park Dajt, het nationaal park dat naar de berg werd genoemd
 Dajt (plaats), de plaats en voormalige gemeente in het district Tirana die naar de berg werd genoemd